Джон Лоутън може да се отнася за:

 Джон Лоутън – британски политик (1656–1736)
 Джон Лоутън – британски политик (1700–1740)
 Джон Лоутън – музикант
 Джон Лоутън – учен
 Джон Лоутън – писател